Anna z Hołowczyńskich Sapieżyna (zm. 1643)
 Anna Jadwiga Sapieżyna (ur. 1772, zm. 1859)